Рыльково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Рыльково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Рыльково — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Рыльково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Рыльково — деревня в Сонковском районе Тверской области.